Denne liste over fredede bygninger i Aalborg Kommune viser alle fredede bygninger i Aalborg Kommune, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede fortidsminder i Aalborg Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Ålborg Kommune
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Aalborg Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments